Кызылсенгир — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылсенгир — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Кызылсенгир — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.